Тур де л'Авенир (; Тур будущего) — ежегодная шоссейная многодневная велогонка, проходящая в сентябре во Франции.

История 

Впервые гонка была организована в 1961 году редактором «L'Equipe» Жаком Маршандом как любительский Тур де Франс. Целью было привлечение гонщиков из СССР и других социалистических стран, в которых, как утверждалось, профессиональных спортсменов не было. 

До 1967 года гонка проходила ранее в тот же день, что и некоторые из этапов Тур де Франс, используя заключительные части их маршрутов. С 1968 года была перенесена на сентябрь и стала использовать собственный маршрут. По ходу проведения гонка сменила несколько названий: Grand Prix de l'Avenir, Trophée Peugeot de l'Avenir, Communauté Européenne. 

С 1961 по 1980 год выступали только любители, с 1981 года к гонке стали допускаться профессионалы, с 1992 года на неё допускались гонщики моложе 25 лет. 

В 1970 году гонка была отменена по экономическим причинам. Тем не менее L'Equipe и Parisien Libéré имевшие связи с организаторами гонки Paris - Vierzon, договорились об увеличении их гонки на два этапа с продлением до Тьера которая прошла под названием Grand Prix de l'Avenir (París-Vierzon-Thiers). А в период с 1986 по 1990 год проводилась по территории Европейского союза.

В 1992 году организатором гонки становится Amaury Sport Organisation (A.S.O.), которую в 2012 году сменила Alpe Vélo, также организующую Тур де Эна. Тем не менее, A.S.O. продолжает оказывать финансовую и материальную поддержку.

Начиная с 2007 года победу разыгрывают гонщики различных (преимущественно национальных) сборных не старше 23 лет., а сама гонка входит в календари UCI Europe Tour и UCI Nations Cup U23. А с 2015 года было разрешено участие гонщиков имеющих контракты с командами Мирового тура.

С 2012 года Международный союз велосипедистов (UCI) использует гонку для подготовки судей (комиссаров), докладчиков по радиотуру, информационных мотоциклистов и других лиц, участвующих в организации шоссейных велогонок.

Только пятерым победителям Тура де Л'Авенир: Феличе Джимонди, Йопу Зутемельку, Грегу ЛеМонду, Мигелю Индурайну и Лорану Финьону впоследствии удалось выиграть Тур де Франс (в общей сложности 12 раз).

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур де л'Авенир на Cycling Archives
 
 
 
 
  

Велогонки во Франции
Мероприятия, регулярно проводимые с 1961 года